Rock Springs (Novo México)
Rock Springs (Wisconsin)
Rock Springs (Wyoming)

Ou ainda:
North Rock Springs
Rock Spring

Desambiguações de topônimos